La loi Pasqua du 24-29 août 1993 et la loi Méhaignerie introduisirent le concept de « manifestation de volonté » correspondant à la déclaration préalable pour l'obtention de la nationalité française.
 Opt in, un terme marketing ou légal qualifiant une adresse courriel.